Assignon ist der Familienname folgender Personen:
 Komlan Assignon (* 1974), togoischer Fußballspieler
 Lorenz Assignon (* 2000), französisch-togoischer Fußballspieler